Ariel Di Pierro – ex giocatore di calcio a 5 uruguaiano
 Gaetano Di Pierro – vescovo cattolico italiano
 Rossana Di Pierro, nota come Rossana Doll – ex attrice pornografica italiana

Pagine correlate
Pierro
De Pierro